Скаген:

 Скаген — город в Дании, на северной оконечности Ютландии, на мысе Гренен.
 Скаген — тауншип в округе Розо, Миннесота, США.